Delaney steht für:

 Delaney (Familienname), irischer Familienname

Delaney ist der Name folgender 

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Delaney (Arkansas)
 Delaney (Missouri)
 Delaney (Washington)
 Delaney Corner (Delaware)

im NRHP gelisteten Objekte:
 Delaney Hotel, in North Hoosick, New York, ID-Nr. 96000684
 Delaney School, in St. Louis, Missouri, ID-Nr. 04001385
 Delaney-Edwards House, in Salem, Oregon, ID-Nr. 04000729

Siehe auch:
 Delany
 Delaney Building